Renée Le Calm (1918-2019), actrice française.